Натуральне число 454
 454 рік до нашої ери
 454 рік нашої ери